New Paris (Indiana), ciutat dels EUA situada al comtat d'Elkhart, a l'estat d'Indiana
 New Paris (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 New Paris (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània